Miejscowości w USA:
 St. Marie – jednostka osadnicza w stanie Montana, w hrabstwie Valley
 St. Marie – miasto w stanie Wisconsin, w hrabstwie Green Lake
Gminy w USA:
 St. Marie (ang. St. Marie Town) – gmina w stanie Wisconsin, w hrabstwie Green Lake